Sarah Goldberg peut désigner :
 Sarah Goldberg (1921-2003), une résistante polonaise ;
 Sarah Goldberg (née en 1985), une actrice canadienne.